Сент Ловренс има више значења:
 Сент Ловренс (Јужна Дакота)
 Сент Ловренс (Пенсилванија)